Herrgottsacker ist der Name folgender Weinlagen:

 Dirmsteiner Herrgottsacker bei der Gemeinde Dirmstein (Rheinland-Pfalz)
 Deidesheimer Herrgottsacker bei der Kleinstadt Deidesheim (Rheinland-Pfalz)
Siehe auch:
Gottesacker